Гаплогруппа R1b:
 Гаплогруппа R1b (Y-ДНК)
 Гаплогруппа R1b (мтДНК)